Кентавр может означать:
 Кентавры — в античной мифологии раса полулюдей-полулошадей.
 Кентавр — мифический прародитель кентавров.
 Кентавр в геральдике
 Кентавры Фуриетти
 Кентавры — группа астероидов между орбитами Юпитера и Нептуна.
 Кентавр — созвездие в южной части неба.
 Кентавр (альманах)
 Кентавры (фильм)
 Чентауро — итальянский колёсный танк.
 Кентавр — парашютно-платформенная система СССР для десантирования военной техники с экипажем.
 Кентавр — австралийское госпитальное судно (1924—1943).
 Кентавр — украинский десантно-штурмовой катер.
 Кентавр — подвид COVID-19.

См. также 
 Кентавры (значения)
 Центавр
 «Кинотавр» — ежегодный российский кинофестиваль, проводимый в Сочи.
 Кентаврос
 Китоврас